Dimitrova se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Dimitrova - sat din cadrul comunei Cîietu din raionul Cantemir
 Dimitrova - sat din cadrul comunei Crasnencoe din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Localități omonime din Republica Moldova